Джова́нни Кармину́ччи (, 14 ноября 1939, Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия — 16 февраля 2007, Рим, Италия) — итальянский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) .

Спортивная карьера 

Рано остался без отца, погибшего на советском фронте в годы Второй мировой войны, вместе с братом Паскуале начал заниматься спортивной гимнастикой. Учитель колледжа Асколи-Пилено бывший спортсмен Пьетро Бальдассари рано заметил таланты подростков и убедил их начать занятия в тренажерном зале прихода святого Антония Падуанского в Сан-Бенедетто-дель-Тронто.

Братья начали соревноваться на национальном уровне в 1949 г., когда их заметил Джулио Пеннете, бывший гимнаст и тренер национального уровня. Спортсмены переехали в Рим и начали тренироваться в спортивном центре Капаннелле. С 1959 по 1971 гг. принадлежал к элите мировой и европейской спортивной гимнастики. На летних Олимпийских играх в Риме (1960) выиграл серебряную медаль в соревнованиях на брусьях, уступив лишь легендарному советскому спортсмену Борису Шахлину и вместе с братом стал бронзовым призёром к командных соревнованиях.

Являлся многократным чемпионом Европы: в опорном прыжке (1961), на брусьях (1971 и 1963), бронзовым призёром — в упражнениях на брусьях (1967), в многоборье и в упражнениях на брусьях (1961). Был четырехкратным абсолютным чемпионом Италии по спортивной гимнастике (1961, 1967, 1968 и 1970). В IV Средиземноморских играх в Неаполе (1963) стал двукратным чемпионом — на брусьях и в командном зачете, выиграл серебро в абсолютном первенстве и в упражнениях на кольцах и бронзу — в вольных упражнениях. На V Средиземноморских Играх в Тунисе, выиграл золотую медаль в командном первенстве и стал бронзовым призёром на брусьях.

На летних Олимпийских играх в Токио (1964) стал четвёртым в командных соревнованиях и 26-м — в абсолютном первенстве, через четыре года, на летних Играх в Мехико (1968), — 12-м в командном зачете.

В конце своей спортивной карьеры основал спортивный фонд «Рим-70», целью которого стал поиск и поддержка талантливой молодежи.

В 1981 г. был награждён Крестом ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ca/giovanni-carminucci-1.html 
 http://www.ilquotidiano.it/articoli/2007/02/20/68260/le-testimonianze-di-cavezzi-e-giorgini-sulla-scomparsa-di-giovanni-carminucci 

Гимнасты Италии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1960 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1964 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике